Olaszország
Misano Adriatico, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Rimini megyében
Misano di Gera d’Adda, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében